Die 14. Schacholympiade fand vom 26. Oktober bis 9. November 1960 in Leipzig (damals DDR) statt.

Übersicht 
Es nahmen 40 Mannschaften teil, darunter erstmals Albanien, Monaco und Indonesien. 232 Spieler beteiligten sich am Wettbewerb, davon 26 Großmeister und 37 Internationale Meister. Einzige teilnehmende Frau war Anne Marie Renoy-Chevrier. In vier Vorgruppen wurden die Teams für die Finalgruppen A bis C ermittelt. Die ersten drei Mannschaften je Vorgruppe qualifizierten sich für die Finalgruppe A, die nächsten drei für B, und der Rest war C. Sowohl die Vorgruppen als auch die Finalgruppen A und B (je 12 Mannschaften) wurden als Rundenturniere ausgetragen, Finalgruppe C (16 Mannschaften) im Schweizer System (elf Runden).

Gespielt wurde im Ring-Messehaus. Die Chef-Organisatoren waren Johannes Dieckmann (Vorsitzender des Organisationskomitees) und Herbert R. Grätz (Vorsitzender des Exekutivkomitees) aus der DDR. Als Hauptschiedsrichter fungierte Wjatscheslaw Ragosin aus der Sowjetunion. Die Bedenkzeit betrug für 40 Züge 150 Minuten, danach eine Stunde für jeweils 16 Züge. Die Platzierungen wurden aufgrund der Brettpunkte (BP) und Mannschaftspunkte (MP) ermittelt.

Während der Schacholympiade fand im Stadtgeschichtlichen Museum eine internationale Ausstellung Schach im Wandel der Zeiten statt, zu der auch ein Ausstellungskatalog publiziert wurde.

Ergebnisse

Vorrunde 
Vorrunde Gruppe 1

Vorrunde Gruppe 2

Vorrunde Gruppe 3

Vorrunde Gruppe 4

Endrunde 
Finalgruppe A

Finalgruppe B

Finalgruppe C

Beste prozentuale Einzelergebnisse 
{| class="wikitable"
!Brett, Platz||Name, Vorname||Code||Gruppe||Ergebnis||Prozent
|-
|Brett 1||colspan="5"|
|-
|1||Robatsch, Karl||AUT||B||13½ aus 16||84,4
|-
|2||Tal, Mikhail||URS||A||11 aus 15||73,3
|-
|3||Fischer, Robert James||USA||A||13 aus 18||72,2
|-
|Brett 2||colspan="5"|
|-
|1||Botvinnik, Mikhail||URS||A||10½ aus 13||80,8
|-
|2||Guðmundsson, Arinbjörn||ISL||B||11½ aus 16||71,9
|-
|3||Pomar Salamanca, Arturo||ESP||B||8½ aus 12||70,8
|-
|Brett 3||colspan="5"|
|-
|1||Keres, Paul||URS||A||10½ aus 13||80,8
|-
|2||Byrne, Robert||USA||A||12 aus 15||80,0
|-
|3||Ivkov, Borislav||YUG||A||12 aus 16||75,0
|-
|Brett 4||colspan="5"|
|-
|1||Lchamsürengiin Mjagmarsüren||MGL||C||16½ aus 20||82,5
|-
|1||Tan Hiong Liong||INA||C||16½ aus 20||82,5
|-
|3||Korchnoi, Viktor||URS||A||10½ aus 13||80,8
|-
|Reserve 1||colspan="5"|
|-
|1||Smyslov, Vassily||URS||A||11½ aus 13||88,5
|-
|2||Damjanović, Mato||YUG||A||7 aus 10||70,0
|-
|2||Schweber, Samuel||ARG||A||7 aus 10||70,0
|-
|Reserve 2||colspan="5"|
|-
|1||Petrosian, Tigran||URS||A||12 aus 13||92,3
|-
|2||Guthi, Emanuel||ISR||B||9 aus 13||69,2
|-
|3||Kluger, Gyula||HUN||A||6½ aus 10||65,0
|}

Team der Sowjetunion (Olympiasieger) 

 Ergebnisse aus Vorgruppe 2 und Finalgruppe A
{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Tal, Mikhail||11 aus 15||73,3||2.
|-
|2||Botvinnik, Mikhail||10½ aus 13||80,8||1.
|-
|3||Keres, Paul||10½ aus 13||80,8||1.
|-
|4||Korchnoi, Viktor||10½ aus 13||80,8||3.
|-
|Res 1||Smyslov, Vassily||11½ 13||88,5||1.
|-
|Res 2||Petrosian, Tigran||12 aus 13||92,3||1.
|}

Ergebnisse der westdeutschen Spieler (BRD) 
 Ergebnisse aus Vorgruppe 4 und Finalgruppe A
{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Unzicker, Wolfgang||11½ aus 18||63,9||7.
|-
|2||Schmid, Lothar||9½ aus 14||67,9||4.
|-
|3||Darga, Klaus||7½ aus 13||57,7||12.
|-
|4||Lehmann, Heinz||7 aus 14||50,0||22.
|-
|Res 1||Bialas, Wolfram||4½ aus 11||40,9||22.
|-
|Res 2||Pfeiffer, Gerhard||5 aus 10||50,0||12.
|}

Ergebnisse der ostdeutschen Spieler (DDR) 
 Ergebnisse aus Vorgruppe 1 und Finalgruppe A
{| class="wikitable"
!Brett||Name, Vorname||Ergebnis||Prozent||Platz
|-
|1||Uhlmann, Wolfgang||9 aus 16||56,3||13.
|-
|2||Pietzsch, Wolfgang||9½ aus 15||63,3||9.
|-
|3||Malich, Burkhard||6½ aus 13||50,0||21.
|-
|4||Dittmann, Sieghart||6 aus 12||50,0||22.
|-
|Res 1||Fuchs, Reinhart||7½ aus 13||57,7||11.
|-
|Res 2||Golz, Werner||5½ aus 11||50,0||12.
|}

Mannschaftsaufstellungen

Literatur 
 Mannschaftsweltmeisterschaft 1960/XIV. Schach-Olympiade. 16. Oktober – 9. November 1960 im Ring-Messehaus Leipzig. Deutscher Schachverband, Berlin 1960 u. Deutscher Schachverband, Grosskrotzenburg 1960
 Anita Karau; Hans Georg Anders (Hrsg.): 14. Schach-Olympiade, Leipzig 1960. Sportverlag, Berlin 1961

Weblinks 

 14th Chess Olympiad: Leipzig 1960 auf Olimpbase (englisch)
 Schacholympiade 1960 auf chessbase.de
 Bericht aus „Sowetski sport“ (ab 06:02)

Einzelnachweise 

1960
Schachturnier
Schachveranstaltung 1960
Schachwettbewerb in der DDR
Sportveranstaltung in Leipzig